
Molekulska formula -{C8H10O2}- se može odnositi na:

 Kreozol
 1,2-Dimetoksibenzen
 1,3-Dimetoksibenzen
 1,4-Dimetoksibenzen
 Fenoksietanol
 Tirozol